USS Allen je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Allen (1814) 
 USS Allen (DD-66)

Allen